Владимир Сергеевич Богданов:
 Богданов, Владимир Сергеевич — российский актёр.
 Богданов, Владимир Сергеевич (1927—1989) — советский белорусский учёный-историк.
 Богданов, Владимир Сергеевич (1863—1921) — русский художник.